61. længdegrad kan henvise til:

 61. vestlige længdekreds
 61. østlige længdekreds